Perl - Linguagem de programação.
Perl (Sarre)‎ - Município alemão.

Desambiguação